Таха́р Рахи́м (; род. 4 июля 1981 года, Бельфор, Франция) — французский актёр алжирского происхождения, лауреат премии «Сезар» 2010 года за лучшую мужскую роль в фильме «Пророк».

Биография 
Тахар Рахим родился в семье выходцев из Орана, Алжир. В подростковом возрасте смотрел по несколько фильмов в день. Начинал увлекаться спортом, затем программированием. В конечном итоге решил посвятить себя кино.

Во время учёбы в Университете Поля Валери (Монпелье) Тахар Рахим стал главным героем документального фильма «», показанного на телеканале France 5.

В 2005 году Тахар переехал в Париж и некоторое время изучал драматическое искусство в Актёрской лаборатории под руководством Элен Зиди-Шерюи. Параллельно он работал на фабрике и подрабатывал в ночном клубе, чтобы свести концы с концами.

В середине 2006 года Тахар Рахим заключил контракт с агентом и вскоре был приглашён в популярный телесериал «», сценаристом которого был Абдель Рауф Дафри. В то время Дафри уже написал первый вариант сценария о тюремной жизни, который собирался предложить Жаку Одиару.

Роль неграмотного арабского подростка из неблагополучной семьи, который попадает в тюрьму и учится жить по её законам, досталась Рахиму далеко не сразу. Изнуряющие пробы длились три месяца. Но в конце концов Тахар был признан лучшим. Жак Одиар неоднократно подчёркивал, что искал на роль Малика Эль-Джебены актёра-дебютанта, ещё не известного зрителям.

Фильмография 
 2006 —  — Тахар
 2007 — Месть нерождённому — полицейский
 2007 —  — Язид Фикри
 2009 — Пророк — Малик Эль Джебена
 2011 — Орёл Девятого легиона — сын вождя
 2011 —  — Юнес
 2011 —  — Матье
 2011 — Чёрное золото — принц Ауда
 2012 — После любви — Мунир
 2013 — Секреты прошлого — Самир
 2013 — Гранд Централ. Любовь на атомы — Гари
 2013 — 
 2014 — Шрам — Назарет Манукян
 2014 — Самба — Вильсон
 2014 —  — Санта Клаус
 2015 — Анархисты — Жан Альбертини
 2015 — Последние пантеры (мини-сериал) — Халил Рашеди
 2016 — Дагеротип  — Жан
 2017 — Мария Магдалина — Иуда Искариот
 2018 — Призрачная башня (сериал) — Али Суфан
 2019 — Реальная любовь в Нью-Йорке — Марк
 2021 — Змей — Чарльз Собхрадж
 2021 — Мавританец — Мохаммед Ульд Слахи
 2023 — Мадам Паутина —  
 2023 — Наполеон — Поль Баррас

Примечания 

Лауреаты премии «Сезар» самому многообещающему актёру